A3 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
 Autocesta A3, (Hrvatska)
 Autocesta A3 (Slovenija) - slovenska autocesta
 Audi A3 - model automobila njemačke marke Audi